Mistrzostwa Europy w Zapasach 2014 odbyły się w dniach 1−6 kwietnia 2014 w Vantaa (Finlandia).

Medaliści

mężczyźni

styl klasyczny

styl wolny

kobiety

styl wolny

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Europy w zapasach
2014 w zapasach
Zapasy w Finlandii
Sport w Vantaa
2014 w Finlandii